Yorktown (Indiana)
 Yorktown (Iowa)
 Yorktown (Virgínia)
 Yorktown Heights (Nova York)
 Jefferson Valley-Yorktown, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Batalla de Yorktown (1781), durant la guerra d'Independència dels Estats Units d'Amèrica entre el 26 de setembre i el 19 d'octubre